Trosa kan syfta på:

Trosa – en tätort i Södermanland
Trosa kommun – en kommun i Södermanlands län
Trosa socken – en socken i Södermanland i Hölebo härad
Trosa-Vagnhärads socken – en jordebokssocken som bildades den 1 januari 1926
Trosa landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1926
Trosa-Vagnhärads landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1926–1952
Trosa stad – en tidigare kommun i Södermanlands län (1610)–1971
Trosa församling – en församling i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift 2010–
Trosa landsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift i Södermanlands län –1926
 Trosa lands kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Trosa församling
Trosa stadsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift (1610)–2010
Trosa stads kyrka – en kyrkobyggnad belägen i Trosa
Trosa-Vagnhärads församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1926–2010
 Trosa stadsdistrikt – ett distrikt i Trosa kommun och Södermanlands län
 Trosa-Vagnhärads distrikt – ett distrikt i Trosa kommun och Södermanlands län
Trosa Radikaler (Vagnhärad – Västerljung – Trosa) – politiskt parti i Sverige
Trosa-Vagnhärads Skyttegille – skyttegille
Trosa kvarn – kvarn
Trosa – ett klädesplagg, se Trosor